

Загальні відомості 
Група компаній «В.М.» - виробник сумісних витратних матеріалів друкувальної техніки на території України, власник торговельних марок «Patron», «Barva» та «Патрон Сервіс», лабораторії контролю якості та розробки нових продуктів, дистриб'ютор офісної техніки для друку. Працює як на B2B так і на  B2C ринках. Компанія також пропонує комплексні рішення з аутсорсингу друку для офісів та сервісне обслуговування офісної техніки.

Історія 
1996 рік  - заснування Компанії. Основний напрямок діяльності – продаж офісної техніки та витратних матеріалів до неї.
2000 рік  - створення власної дилерської мережі.
2001 рік  - виокремлення напрямку роботи з корпоративними клієнтами.
2003 рік - початок експортної діяльності. Наразі налагоджено експорт продукції до Вірменії, Білорусі, Молдови, Естонії, Польщі, Литви, Італії, Німеччини.
2003-2004 роки - реєстрація торговельних марок «Patron» та «Barva».
2005 рік - запуск  виробничого  комплексу  «Патрон» у с. Гатне Київської області,  відкриття власної лабораторії контролю якості та напрямку розробок і досліджень.
2009 рік - відкриття мережі сервісних центрів «Патрон Сервіс».
2012 рік - отримання сертифікатів на систему управління якістю ISO 9001:2009 та систему екологічного управління ISO 14001:2006.
2013 рік - запуск Інтернет-магазину https://patronservice.ua/ .
2016 рік - запровадження напрямку MPS-проектів https://mps.vm.ua/  (аутсорсинг друку з оплатою за копію).
2017 рік - ресертифікація інтегрованої системи управління якістю та екологією за стандартами ISO 9001:2015 та 14001:2015.
2019 рік - відкриття напрямку по роботі з національними мережами.

Торгові марки 

В асортименті ТМ «Patron» картриджі для лазерних, струменевих, матричних друкуючих пристроїв, а також тонери, фарбувальні стрічки, системи неперервної подачі чорнил (СНПЧ) і перезаправні картриджі.

Продукція ТМ «Barva»  - це пігментні та водорозчинні чорнила, якісний фотопапір та інші матеріали для струменевого друку, штемпельна фарба. В асортименті матовий, глянцевий, художній, термотрансферний папір, а також плівки для різних видів рекламної продукції.

ТМ «Патрон Сервіс» - це авторизовані сервісні центри компанії,що працюють у Києві, Дніпрі, Полтаві, Запоріжжі, Харкові. До послуг авторизованих сервісних центрів відноситься: ремонт або комплексне обслуговування різної оргтехніки, технічні консультації, побудова кольорокорегуючих ICC-профілів, заправка і відновлення картриджів для струменевих принтерів та БФП, лазерних принтерів, копірів та факсів.

Власне виробництво 
На виробничих потужностях компанії «В. М.» виробляються картриджі й тонери для лазерних принтерів, чорнила, системи безперервної подачі чорнил та папір для струминних принтерів, стрічки для матричної технології друку, засоби для чищення оргтехніки, автомобільні засоби для чищення, штемпельна фарба, персональні комп'ютери. На аутсорсинг передано виробництво картриджів для струменевого друку та комп’ютерних аксесуарів.
Наразі чисельність персоналу компанії становить близько 150 осіб, з них 30 осіб – персонал виробничого департаменту (у тому числі відділу досліджень та розробок).

Сертифікація 
З 2006 року тонерні картриджі Patron тестуються за міжнародним стандартом STMC, який підтверджує ресурс друку. 

Також, 2006-го року було впроваджено повноцінну  ERP-систему Microsoft Dynamix Axapta, яка дає змогу ефективніше планувати діяльність компанії.

2012-го року інтегровану систему управління якістю та екологією «В. М.» було сертифіковано за  ДСТУ ISO 9001:2009 та ISO 14001:2006, а у 2017 році ресетифіковано за ДСТУ ISO 9001:2015 та 14001:2015. Система управління компанією базується на процесному підході. Усі  взаємозв’язки компанії побудовані на логіці орієнтації на замовника (як внутрішнього, так і зовнішнього).

Посилання 
 Про Компанію
Сайт компанії 
 ISO - Сертифікати
Сайт MPS-проекту 
Аутсорсинг документооборота – повышаем эффективность 
Распечатал – заплатил 
OKI Europe и группа компаний «В.М.» объявили о начале прямых дилерских поставок 
 Картриджи Patron получили сертификат STMC 
 Когда расходные материалы – основной бизнес 
 "В.М.": "Вендоры начинают понимать, что неоригинальные “расходники” с рынка не уйдут"